Nagra, marque d'enregistreurs sonores portables professionnels conçus, à partir de 1950, par l'ingénieur suisse Stefan Kudelski
 Nagravision, filiale du groupe suisse Kudelski
 Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), nom allemand de la Cedra, société coopérative nationale suisse pour le stockage des déchets radioactifs
 Parminder Nagra (née en 1975), actrice britannique